LanDrive2 — это универсальная платформа для построения классических шинных распределённых систем управления в системах «умный дом», в автоматизации зданий, созданная российской компанией INSYTE на базе протокола Modbus/RTU. Предназначена для управления внутренним и уличным освещением, силовыми нагрузками, электроприборами, а также такими системами как отопление, кондиционирование, вентиляция, охранная сигнализация, контроль доступа, контроль протечек воды. Также возможно управление: аудио-, видеотехникой, жалюзи, рольставнями, шторами, воротами, насосами, двигателями. В основном ориентирована на применение в составе «умного дома»

Структурно система состоит из центрального контроллера и исполнительных модулей, связанных между собой полевой шиной (сетью). К исполнительным модулям подключаются управляемое оборудование. Используя любой Modbus OPC сервер, возможно управление системой без центрального контроллера, с компьютера. Также возможна интеграция в любую SCADA систему.

Протокол передачи данных 
Для взаимодействия система использует на физическом уровне стандарт RS-485. Для взаимодействия на прикладном уровне используется широко известный протокол Modbus/RTU, а также Modbus/TCP. Оборудование поддерживает скорость обмена информацией в режимах 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 бод, что достаточно для мгновенного выполнения команд. Максимальное количество устройств, управляемых одним главным контроллером (ПЛК) — 100. Возможно объединение нескольких главных контроллеров в одну сеть. Ввиду использования стандартных протоколов возможно включение в систему оборудования сторонних производителей, также возможно использование устройств серии LanDrive в других системах.

Элементы системы 
 Центральный управляющий контроллер, позволяющий управлять всеми устройствами по заданным сценариям. Имеет на борту GSM-модем, порт Ethernet, порт RS-232, USB-порт, порт 1Wire, 4 реле, 4 дискретных входа, 2 аналоговых входа 0-10В. 
 Релейные модули, обеспечивающие коммутацию мощной нагрузки от 0,6 до 5,0 кВт, а также опрос датчика типа «сухой контакт».
 Диммирующие модули, обеспечивающие возможность плавного изменения мощности в нагрузке от 0,6 - 1,0 кВт.
 Модули инфракрасной связи, обеспечивающие приём команд с пультов дистанционного управления и передачу сохранённых команд на телевизоры, кинотеатры, кондиционеры, любую ИК-технику.
 Модули управления приводами, моторами, жалюзи, рольставнями, воротами, шторами, экранами. 
 Модули с цифровыми входами, обеспечивающие опрос нескольких датчиков.
 Модули расширения с аналоговыми входами-выходами, обеспечивающие опрос аналоговых датчиков, например, температуры, и управление аналоговыми устройствами.
 Модули и датчики сбора информации: температуры, влажности, движения.
 Блоки питания всей системы и центрального контроллера.

Программирование 
В этой системе необходимо программирование только главного контроллера. Для программирования используется специализированное программное обеспечение — LanDrive Configurator Pro.

Оперативное управление 
Система может управляться с помощью большого перечня программного обеспечения:

 IridiumMobile для Windows, AppleOS, Android
 SCADA-приложения для любых ОС
 OPC-серверы Modbus
 Специальные приложения для управления зданиями, умными домами, такие как TeslaScada, ScadaMobile.

Весь перечень приложений позволяет осуществлять оперативное визуализированное управление умным домом, в том числе:

 управление системой LanDrive с сенсорных мониторов, панелей;
 управление системой LanDrive с карманных компьютеров;
 управление системой LanDrive с iPod, Android, iPad и iPhone;
 управление системой LanDrive через Интернет по защищеному каналу;
 объединение множества центральных контроллеров SPIDER2 в единую сеть;
 создание собственных виртуальных панелей управления зданием;
 возможность интеграции с оборудованием сторонних производителей.

Ссылки 
 INSYTE Electronics — производитель LanDrive www.insyte.ru
 Сайт технической поддержки INSYTE Electronics support.insyte.ru

Примечания 

Автоматизация
Промышленные сети